YS, Ys eller ys kan syfta på:

 Ys (mytologi) – en mytisk stad
 Ys (spelserie) – en datorrollspelsserie
 ys – tidsenhet, se Yoktosekund
 Ys – tidsenhet, se Yottasekund
 En rälsbussmodell ur Y6-generationen